La liste des Pokémon de Pokémon Or et Argent recense les Pokémon présents dans les jeux vidéo Pokémon Or, Argent et Cristal.

Le Pokédex de Pokémon Or et Argent connaît deux numérotations différentes : la numérotation de Kanto, qui reprend les 151 Pokémon de première génération et y ajoute les 100 nouveaux et la numérotation de Johto, qui adopte un ordre de présentation propre à ces jeux.

Certains Pokémon nécessitent un échange pour évoluer, éventuellement un tenant un objet précis ; d'autres sont indisponibles dans les trois versions et ne peuvent être obtenus qu'en étant importés de Pokémon Rouge, Bleu ou Jaune.

Références 

Or et argent